Orthosie ist

 ein Jupitermond, siehe Orthosie (Mond).
 eine Hore aus der griechischen Mythologie, siehe Orthosie (Mythologie).